Мельчарек () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Мельчарек, Гжегож (род. 1977) — польский актёр.
 Мельчарек, Клеменс (1920—2006) — польский актёр.
 Мельчарек, Люцина (род. 1948) — польская актриса.
 Мельчарек, Мариуш — польский саксофонист, автор и исполнитель музыки в польских фильмах.
 Мельчарек, Сабина (род. 1927) — польская актриса.
 Мельчарек, Эльжбета (род. 1958) — польская певица, исполнительница блюза.
 Мельчарек, Януш (род. 1936) — польский фотограф.